Anatómiában használatos síkok és irányok#A végtagok relatív irányai
 Publius Quinctilius Varus, római hadvezér, a teutoburgi csata vesztese